Иванова Слобода — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Иванова Слобода — деревня в Лельчицком районе Гомельской области.
 Иванова Слобода — деревня в Климовичском районе Могилёвской области.